Портовое — название населённых пунктов в России:

 Портовое — село в  Раздольненском районе Крыма.

 Портовое — посёлок  Приозерского района Ленинградской области.